

Localidades
Crivitz - uma cidade da Alemanha
Crivitz (Wisconsin) - uma vila localizada no estado norte-americano de Wisconsin

Outros
Crivitz (cratera) - uma cratera de impacto em Marte

Desambiguação